Theurer ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Theurer, US-amerikanischer Spieleprogrammierer
 Elisabeth Max-Theurer (* 1956), österreichische Dressurreiterin
 Jochen Theurer (* 1978), deutscher Jurist und Autor
 Martin Theurer (* 1954), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Michael Theurer (* 1967), deutscher Politiker (FDP)
 Victoria Max-Theurer (* 1985), österreichische Dressurreiterin; Tochter von Elisabeth Max-Theurer 

Sonstiges:
 Plasser & Theurer, österreichische Firma (Gleisbaumaschinen)

Siehe auch:
 Deurer
 Theuer